Прудовая:

 Прудовая (приток Васюгана)
 Прудовая (приток Южинки) — река в Калининградской области
 Прудовая — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Прудовая — деревня в Воловском районе Тульской области.

См. также 
 Прудовая улица
 Прудовое
 Прудовый